Alex – zdrobnienie imion Aleksander i Aleksandra w wielu językach

Nazwy miejscowe 

 Alex – miejscowość i gmina w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Górna Sabaudia
 Alex – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Grady
 Alex (ang. Alex Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McKenzie

Ludzie znani jako „Alex” 
 Alex (ur. 17 czerwca 1982) – brazylijski piłkarz
 Alex Raphael Meschini (ur. 25 marca 1982) – brazylijski piłkarz
 Aleksandra Naumik Sandøy (ur. 12 sierpnia 1951) – polska i norweska piosenkarka
 Alexandro de Souza (ur. 14 września 1977) – brazylijski piłkarz
 Alexandre Martins Costa (ur. 6 września 1979) – piłkarz portugalski
 Alessandro dos Santos (ur. 20 lipca 1977) – piłkarz japoński pochodzenia brazylijskiego
 Joe Alex – pseudonim Macieja Słomczyńskiego oraz postać literacka

Inne 
 Alex – popularna nazwa placu Alexanderplatz w Berlinie
 Alex – papuga
 Alex – norweski zespół muzyczny
 (3367) Alex – planetoida w Układzie Słonecznym
 Alex (Bor) – polski karabin wyborowy
 Radio Alex
 Alex – serial telewizyjny

Zobacz też